Tindiga bezeichnet
 eine, Volksgruppe in Tansania, siehe Hadza
 Pariahunde aus Ostafrika, siehe Tindiga-Hunde